Nutting ist der Familienname folgender Personen:

 Alissa Nutting, US-amerikanische Autorin und Hochschullehrerin
 Charles Cleveland Nutting (1858–1927), US-amerikanischer Zoologe
 Mary Adelaide Nutting (1858–1948), amerikanische Krankenschwester
 Newton W. Nutting (1840–1889), US-amerikanischer Politiker
 William B. Nutting, US-amerikanischer Parasitologe
 Pat Pryce (geb. Nutting; * 1942), britische Hürdenläuferin und Weitspringerin